Stölzl ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Stölzl (1944–2023), deutscher Historiker, Museologe, Publizist und Politiker
 Gunta Stölzl (1897–1983), deutsche Weberin und Textildesignerin
 Michael Stölzl (* 1987), deutscher Schauspieler und Moderator
 Philipp Stölzl (* 1967), deutscher Regisseur

Stölzl ist der Name folgender Firmen:

 Metallbau Stölzl, ein österreichischer Hersteller von Metallwaren
 Stölzl Consulting, eine deutsche Firma für Beratung in den Bereichen Management Consulting sowie Kauf und Verkauf von Unternehmen

Siehe auch:
 Stölzel, Stöltzel